Laverrière peut faire référence à :
 Laverrière, commune de France.
 Alphonse Laverrière (1872-1954), architecte suisse.
 Henri Laverrière, ancien président de la Fédération française de naturisme.